Заозерский — русская семинарская фамилия. Известные носители:

 
 Заозерский, Василий — переводчик с французского.
 Заозёрский, Иван Николаевич (1887—1972) — советский химик, специалист по редкоземельным металлам. Лауреат Сталинской премии 1951 года.
 Заозерский, Николай Александрович (1851—1919) — русский специалист по церковному праву.
 Заозерский, Юрий Петрович (1930—2012) — советский и российский учёный и конструктор, доктор технических наук.

 Заозерский — псевдоним русского поэта-самоучки Ивана Меркуловича Корнева (1884—1931).

Примечания